Valvestino – comune della provincia di Brescia
 Val Vestino – valle della Lombardia
 Lago di Valvestino – lago artificiale

Pagine correlate 
 Operazioni in Val Vestino